Archimyrmex — ископаемый род муравьёв из подсемейства Myrmeciinae. 4 вида.

Описание 
Длина тела составляет 13—30 мм. Голова округлая, поперечная (её ширина больше длины). Скапус длинный, превосходит затылочный край головы. Мандибулы крупные. Проподеум округлый. Имеют длинные, тонкие ноги и вытянутые мезосому (торакс) и петиоль.
Найдены в эоценовых отложениях Северной и Южной Америки и Европы. Возраст включаемых в этот род видов составляет примерно 40—48 млн лет.

Систематика и филогения 
Род был впервые описан в 1923 году описан американским энтомологом и палеонтологом Теодором Коккереллем. Первоначально рассматривались в составе подсемейства Ponerinae, затем в Myrmicinae, но потом были включены в состав Myrmeciinae.

  — США
  — Аргентина
 = Ameghinoia piatnitzkyi
  — Аргентина
 = Polanskiella smekali
  — Германия

На следующей кладограмме (Archibald et al., 2006) показаны возможные филогенетические взаимоотношения Archimyrmex с другими родами подсемейства Myrmeciinae:

См. также 
 Armaniidae
 Formiciinae

Примечания

Литература 
 Длусский Г. М., Перфильева К. С. Палеогеновые муравьи рода Archimyrmex Cockerell, 1923 (Hymenoptera, Formicidae, Myrmeciinae) // Палеонтол. журн. — 2003. — № 1. — С. 40—49.

Вымершие муравьи
Насекомые эоцена
†
†